The Venice Project est un film américano-autrichien réalisé par Robert Dornhelm en 1999.
 The Venice Project était le nom de code du logiciel Joost.